Il doppio del torneo di tennis South Orange Open 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori William Maze e John McEnroe che hanno battuto in finale Fritz Buehning e Van Winitsky 7–6, 6–4.

Teste di serie 

 Syd Ball /  John Lloyd (semifinali)
 Colin Dibley /  Peter Rennert (semifinali)

 Fritz Buehning /  Van Winitsky (finale)
 William Maze /  John McEnroe (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

South Orange Open 1980